Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 (женщины) в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ.
Турнир в группе А прошёл с 24 по 30 апреля во французском городе Анже, а турнир группы В с 8 по 15 апреля в польском городе Катовице.

В 2020 и 2021 году турниры были отменены Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения вируса COVID-19.

Регламент турнира 
 Группа А: команды, занявшие первое и второе места, получат возможность играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2023 года, а команда, занявшая шестое место, перейдёт в группу B.
 Группа В: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А первого дивизиона чемпионата мира 2023 года, а команда, занявшая шестое место, перейдёт в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги

Группа A 
  вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2023 года.
  вылетела в группу В первого дивизиона 2023 года.

Группа B 
  Сборная Китая вышла в группу А первого дивизиона 2023 года.
  Сборная Словении вылетела в группу А второго дивизиона 2023 года.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 11 национальных команд — восемь из Европы и три из Азии. Сборная Швеции и Сборная Франции пришли из ТОП-дивизиона 2019, Сборная Словении пришла из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона.

 Сборная Швеции была возвращена в Топ=дивизион и заменила сборную России из-за вторжения России в Украину.

Группа А

Судьи 
В группе В третьего дивизиона приняли участие 6 главных и 6 линейных судей

Главные судьи
  Хенна Аберг (Henna Åberg)
  Брэнди Дюар (Brandy Dewar)
  Айна Хове
  Агнес Карклина
  Мари Пикавет
  Йоханна Тауриайнен

Линейные судьи
  Джудит Клоссет
  Анина Эгли
  Зора Готтлибет
  Эрика Гринен
  Юлия Йоханссон
  Эми Лэк (Amy Lack)

Турнирная таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа B

Судьи 
В группе В третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 6 линейных судей

Главные судьи
  Мари-Ева Кутюр (Marie-Ève Couture)
  Ида Хенрикссон
  Габриэла Мала
  Лаура Уайт

Линейные судьи
  Файе Эндрюс
  Альба Лоуисе Калеро Сканлан (CALERO SCANLAN Alba Louise)
  Инес Конфиденти
  Мишель Мюллер
  Наталья Сучанек
  Сева Торрибо Русселин (Sueva Torribio Rousselin)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Первый
Ж*1
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккей 2022
Хоккей
Хоккей 2022
Хоккей 2022